Le veilleur de nuit peut désigner :

Littérature 

 Le Veilleur de nuit, une pièce de théâtre de Sacha Guitry créée en 1911 ;
 Le Veilleur de nuit, un roman de Simone Jacquemard, Prix Renaudot 1962.

Téléfilm 

 Le Veilleur de nuit, un téléfilm français réalisé par Philippe de Broca en 1996.

Cinéma 
 Le Veilleur de nuit (The Night Watchman), un court métrage d'animation de la série américaine Merrie Melodies réalisé par Chuck Jones en 1938 ;
 Le Veilleur de nuit (Nattevagten), un film danois réalisé par Ole Bornedal en 1994 ;
 Le Veilleur de nuit (Nightwatch), un film américain réalisé par Ole Bornedal en 1997, remake du précédent.

Voir aussi